Скляр — фахівець, що склить вікна, вставляє скло у вікна.
 Скляр — те саме, що й склороб, працівник скляної промисловості.

Прізвище 

 Скляр Андрій Вікторович — підполковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Скляр Володимир Васильович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
  — Герой Радянського Союзу.
 Скляр Григорій Михайлович (1906—1980) — Герой Радянського Союзу.
 Скляр Ігор Борисович (1957) — російський актор, заслужений артист Росії (1995). Народний артист РФ (2013).
 Скляр Іван Михайлович (1906—1970) — український бандурист.
 Скляр Ліана Федорівна (1970) — українська художниця, майстриня петриківського розпису.
 Скляр Микола (?-1920) — військовий діяч часів УНР.
 Скляр Мозес — профспілковий діяч Великої Британії родом з України.
 Скляр Олександр
 Скляр Олександр Сергійович (1991) — український футболіст, півзахисник «Ворскли».
 Скляр Олександр Феліксович ( 1958) — радянський і російський музикант, автор пісень, радіоведучий, актор. Засновник і лідер групи «Ва-БанкЪ».
 Скляр Світлана Миколаївна — фельдшер Благодійного фонду «Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова», відзначена орденом Княгині Ольги III ступеня.
 Скляр Сергій Миколайович (1955) — радянський футболіст, захисник.
 Скляр Станіслав Володимирович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Скляр Уляна Миколаївна (1951—2001) — українська художниця, майстриня петриківського розпису.
 Скляр Юрій Олексійович (1971—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки